Шампање може да се односи на:

 Шампање (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Шампање (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Шампање (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Шампање (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Шампање (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шампање“